Il singolare del Wilkinson Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karol Kučera era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Richey Reneberg ha battuto in finale 6–4, 6–0 Stéphane Simian.

Teste di serie

  Arnaud Boetsch (primo turno)
  Albert Costa (primo turno)
  Richard Krajicek (quarti di finale)
  Byron Black (primo turno)

 Jan Siemerink (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (semifinali)
 Mark Philippoussis (primo turno)
 Richey Reneberg (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Wilkinson Championships 1996
ATP Tour 1996